Arrowhead steht für:

 Originaltitel eines US-amerikanischen Westerns aus dem Jahr 1953, siehe Die Bestie der Wildnis
 Arrowhead (Film), australischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2016
 Arrowhead Stadium, American-Football-Stadion in Kansas City

Arrowhead ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arrowhead (Jefferson County, Alabama)
 Arrowhead (Montgomery County, Alabama)
 Arrowhead (Colorado), im Larimer County
 Arrowhead (Illinois), im Cook County
 Arrowhead (Kalifornien), im San Bernardino County
 Arrowhead (Frederick County, Maryland)
 Arrowhead (Howard County, Maryland)
 Arrowhead (Missouri), im Miller County
 Arrowhead (Nevada), im Clark County
 Arrowhead (New Hanover County, North Carolina)
 Arrowhead (Orange County, North Carolina)
 Arrowhead (Ohio), im Carroll County
 Arrowhead (Tennessee), im Knox County
 Arrowhead (Albemarle County, Virginia)
 Arrowhead (Chesterfield County, Virginia)
 Arrowhead (Franklin County, Virginia)
 Arrowhead (Virginia Beach), Stadtteil von Virginia Beach, Virginia
 Arrowhead Acres, im Cecil County, Maryland
 Arrowhead Farms, im San Bernardino County, Kalifornien
 Arrowhead Highlands, im San Bernardino County, Kalifornien
 Arrowhead Junction, im San Bernardino County, Kalifornien
 Arrowhead Knoll, im Montgomery County, Pennsylvania
 Arrowhead Manor, im Pulaski County, Arkansas
 Arrowhead Park, im Kosciusko County, Indiana
 Arrowhead Ranch, im Maricopa County, Arizona
 Arrowhead Shores, im Hood County, Texas

anderer geographischer Objekte:
 Arrowhead Lake Creek, Fließgewässer im Itasca County, Minnesota
 Arrowhead River, Fließgewässer im Winnebago County, Wisconsin
 Arrowhead Spring Creek, Fließgewässer im Hughes County, South Dakota
 Arrowhead Claims Mine, Mine im Eagle County, Colorado
 Arrowhead Extension Mine, Mine im Nye County, Nevada
 Arrowhead Number One Mine, Mine im Eagle County, Colorado
 Arrowhead City Park, Park im Lane County, Oregon
 Arrowhead County Park, Park im Pottawattamie County, Iowa
 Arrowhead State Park, Park im Pittsburg County, Oklahoma
 Arrowhead State Wildlife Management Area, Park im Gage County, Nebraska
 Arrowhead Trail Historic Marker, Park im Clark County, Nevada

im NRHP gelisteter Objekte:
 Arrowhead Casino Prehistoric Site, in Saratoga Springs, New York, ID-Nr. 00000418
 Arrowhead Lodge, in Bellvue, Connecticut, ID-Nr. 92000502
 The Arrowhead, in San Bernardino, Kalifornien, ID-Nr. 74002357
 Spitzname des Herman Melville House in Pittsfield, Massachusetts, ID-Nr. 66000126

Siehe auch:
 Arrowhead Beach
 Arrowhead Estates
 Arrowhead Island
 Arrowhead Lake
 Arrowhead-Nunatak
 Arrowhead Point
 Arrowhead Springs
 Arrowhead Village